Сеа (, ) — населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Леон, в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Население — 530 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 

Муниципалитеты Леона